Vienna Open 2022, właśc. Erste Bank Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Vienna Open rozgrywany w dniach 24–30 listopada 2022 roku w Wiedniu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 489 935 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Austrii